Rafael de Carvalho Santos, mais conhecido como Rafael Santos (Barretos, 14 de março de 1989), é um futebolista brasileiro que atua como goleiro. Atualmente, defende o .

Carreira 
Rafael Santos começou nas categorias de base do  em 2004 atuando na equipe Sub-15. Defendendo o clube, o goleiro foi bicampeão do campeonato paulista juvenil, nos anos de 2005 e 2006. Em 2008 foi promovido à equipe principal durante o Campeonato Brasileiro da Série B.

Rafael tornou-se terceiro goleiro do Corinthians ao sair-se melhor nos treinamentos que o até então terceiro goleiro Weverton. Rafael estreou no Corinthians no jogo  2 x 0 Corinthians.

Rafael Santos acertou sua tranferência por empréstimo para o  no dia 3 de junho de 2011, depois do goleiro Renan acertar com o . Sua estreia, foi no jogo em que o Avaí foi derrotado pelo  na Ressacada por 2 a 1. Após apenas 1 jogo disputado, Rafael Santos amargou junto com o Avaí o rebaixamento do Campeonato Brasileiro e foi dispensado um dia após o último jogo do time.

Em 2012, Rafael Santos acertou sua ida por empréstimo para o . onde disputa o campeonato paulista atualmente.

Em dezembro de 2012, Rafael Santos foi emprestado para jogar em 2013 ao Botafogo-SP. Em 8 de maio de 2013 assinou contrato com o São Caetano. Em julho de 2014 acertou com a Portuguesa. Depois de passagens pelo Guarani e pelo Tupi de Juiz de Fora, o goleiro está no Madureira, onde disputa o campeonato carioca de 2017.

Em abril de 2017, para a disputa do Brasileirão, Rafael Santos foi anunciado pelo Bahia.

Sem muito espaço no , Rafael Santos acertou com o .

Em 2020 se transfere para o Confiança sagrando-se campeão sergipano desse ano.

Títulos 
 Corinthians
 Campeonato Brasileiro da Série B: 2008
 Campeonato Paulista: 2009
 Copa do Brasil: 2009

 Bahia
 Campeonato Baiano: 2018

 Confiança
 Campeonato Sergipano: 2020

Ligações externas
Sambafoot

Goleiros do estado de São Paulo
Goleiros do Sport Club Corinthians Paulista
Goleiros do Avaí Futebol Clube
Goleiros do Red Bull Bragantino
Goleiros do Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto)
Goleiros da Associação Desportiva São Caetano
Futebolistas da Associação Desportiva Recreativa Cultural Icasa
Goleiros da Associação Portuguesa de Desportos
Goleiros do Guarani Futebol Clube
Futebolistas do Madureira Esporte Clube
Goleiros do Esporte Clube Bahia
Goleiros do Vila Nova Futebol Clube
Goleiros da Associação Desportiva Confiança